Partit Estatal Reformat (del seu nom en neerlandès Hervormd Gereformeerde Staatspartij), partit polític històric dels Països Baixos
 Holocaust and Genocide Studies, revista científica especialitzada en temes de genocidi
 HgS també és la fórmula química del cinabri, sulfur (S) de mercuri (Hg)